Гоши () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Эна, округ Сен-Кантен, кантон Сен-Кантен-3. Пригород Сен-Кантена, примыкает к нему с юго-запада. Расположен на берегу канала Сен-Кантен, в 1 км от автомагистрали А26 "Англия".

Население (2018) — 5 254 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Бриса
 Ежегодный карнавал, проходящий в мае

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 29,0 %
 строительство — 9,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 42,1 %
 государственные и муниципальные службы — 19,2 %

Уровень безработицы (2017) — 17,3 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эна — 17,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 420 (Франция в целом — 21 730, департамент Эна — 19 690).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Гоши с 2014 года занимает Жан-Марк Вебер (Jean-Marc Weber). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 53,20 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года